Сценарий () — французский фильм 1978 года, режиссёр Франсуа Шатель
 Сценарий () — американский фильм ужасов 1985 года, режиссёр Руфус Батлер Седер
 Сценарий () — американский короткометражный фильм 2002 года, режиссёр Майкл Банди
 Сценарий — российский короткометражный фильм 2007 года, режиссёр Николай Борц
 Сценарий () — американский фильм ужасов 2011 года, режиссёр Майка Левин
 Сценарий () — британский мультфильм 1993 года, режиссёр Барри Пурвс
 Сценарий () — британский телесериал 1986 года, режиссёр Дэвид Уитли
 Сценарий — российский мини-сериал 2016 года, режиссёр Вадим Дубровицкий
 См. также 
 Сценарий (значения)